

Sigle 
 Atom Heart Mother – album dei Pink Floyd

Codici 
 ahm – codice ISO 639-3 della lingua mobumrin aizi

Altri progetti